Републиканска партия може да се отнася за:

Африка 
 Републиканска партия - политическа партия в Либерия
 Републиканска партия - политическа партия в Малави
 Републиканска партия - политическа партия в Намибия

Азия 
 Републиканска партия на Грузия
 Републиканска партия - политическа партия в Източен Тимор
 Републиканска партия - политическа партия в Малдиви
 Републиканска партия - политическа партия в Пакистан
 Републиканска партия - политическа партия в Турция (1923–1973)

Европа 
 Републиканска партия на Грузия
 Републиканска партия - политическа партия в Естония
 Републиканска партия - политическа партия във Франция

Северна Америка 
 Републиканска партия - политическа партия в Пуерто Рико
 Републиканска партия - политическа партия в САЩ
 Републиканска партия - политическа партия в Ямайка

Океания 
 Вануатска републиканска партия
 Републиканска партия - политическа партия в Гуам
 Републиканска партия - политическа партия в Северни Мариански острови